Herb Szczuczyna (województwo podlaskie)
 Herb Szczuczyna (Białoruś)